Эдгар Вальтер (, 21 сентября 1929 г. — 4 марта 2006 г.) — эстонский писатель, художник-иллюстратор и карикатурист. Заслуженный деятель культуры Эстонской ССР (1986). Лауреат Национальной премии Эстонской ССР в области культуры (1996).

Биография 
Эдгар Вальтер появился на свет в Таллине и стал четвёртым ребёнком в многодетной семье (всего у родителей Эдгара было восемь детей). Эдгар не получил специального образования; окончив в 1945 году среднюю школу, он в течение нескольких лет перепробовал множество самых разнообразных профессий: помощник слесаря, матрос, маляр, печатник, транспортный рабочий и работник декорационной мастерской. С 1950 года свободный художник. Член Союза Художников Эстонии с 1956 года. Сотрудничал с журналами «Hea Laps», «Täheke», «Pioneer» и «Pikker». Вальтер быстро вошёл в число ведущих карикатуристов Эстонии, издал семь авторских альбомов карикатур — «Kaugel naljast» (1964), «Pildiraamat koolijärikutele» (1970), «Jahikoera memuaarid» (1974), «84 lk» (1976), «Veekandja» (1980), «Ho-Ho-Hoo» (2002), «Jahikoera memuaarid» (2004, переработка издания 1974 года), кроме того, творчеству Вальтера в 1987 году был посвящён один из выпусков серии «Мастера советской карикатуры» московского издательства «Советский художник».

Но наибольшую известность Эдгар Вальтер приобрёл как иллюстратор. Вальтер оформил более 250 книг, из них более 170 — детских. Иллюстрации Эдгара Вальтера к лучшим историям и сказкам эстонских писателей считаются эталонными. И уже несколько поколений юных читателей в Эстонии, России и многих других странах знают и любят Сипсика, Муфту, Полботинка и Моховую Бороду Э. Рауда, Бабу Мору А. Первик, Мальчика с рожками О. Лутса, Агу Сивкху Я. Раннапа именно такими, какими их нарисовал Вальтер! Книги с иллюстрациями художника издавались почти на двадцати иностранных языках.

Эдгар Вальтер также работал в кино и театре, делал эскизы костюмов, рисовал плакаты и афиши, создавал живописные работы. Работоспособность Вальтера вообще поразительна: к примеру, для многочисленных переизданий сказок Эно Рауда «Сипсик» и «Муфта, Полботинка и Моховая Борода» он каждый раз делал новые иллюстрации.

В начале 90-х Вальтер переехал жить на хутор Пёёресмяэ, в уезде Вырумаа. Здесь, среди тишины, покоя и ощущения единства с природой, он написал свою первую книгу — «Поки» — сказку о забавных лесных человечках и, конечно, сам проиллюстрировал её. Гармоничные отношения с природой и её обитателями — таков лейтмотив этой доброй сказки. Успех книги превзошёл все ожидания. Окрылённый успехом, автор создал за 12 лет ещё 15 книг для детей, в том числе две книги о полюбившихся читателям поках. Поки сейчас настолько популярны в Эстонии, что вполне могут конкурировать по этому показателю с признанными символами эстонской детской литературы — накситраллями и Сипсиком. Открылся парк отдыха «Покумаа», посвящённый покам и творчеству их создателя.

За вклад в национальную культуру Э. Вальтер награждён эстонским Орденом Белой Звезды третьей степени (2001).

На Фантлабе автор представлен как сказочник: именно волшебные сказки почти исключительно составляют литературное наследие Вальтера.

Примечания 

Заслуженные деятели культуры Эстонской ССР